En la mitología griega, Herse puede referirse a los siguientes personajes:
 Herse, una princesa ateniense, hija del primer rey que tuvo la ciudad, Cécrope y de Aglauro, la hija de Acteo, el anterior gobernante de la región.
 Herse o Ersa, la diosa del rocío, hija de Zeus y Selene. 
 Herse, una de las esposas que tuvo Dánao, con el que fue madre de las danaides Hipódice y Adiante.